Глоссолалия:

 Глоссолалия — речь, состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний.
 Глоссолалия — ритмизованная поэма Андрея Белого, посвященная теме создания языка и вселенной.